Il singolare del torneo di tennis Berlin Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter McNamara che ha battuto in finale Patrice Dominguez 6-4, 6-0, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Assente

 Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 Peter McNamara (campione)
 Željko Franulović (primo turno)
 Deon Joubert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Berlin Open 1979